Karlström ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Karlström (* 1965), schwedisch-deutsche Filmproduzentin
 Jesper Karlström (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Lisa Karlström (* 1974), schwedische Schauspielerin
 Perseus Karlström (* 1990), schwedischer Leichtathlet